William Sanders peut faire référence à:

 William Sanders (1972), basketteur américain
  (1941), homme d'affaires et promoteur immobilier américain
  (1799–1875), marchand anglais
  (1867–1955), chef de chœur, organiste et chroniqueur musical duSouth Australian 
  (1801–1880), pasteur et homme d'affaires australien
 William Sanders (1871–1941), homme politique du parti travailliste britannique
  (1942–2017), chercheur principal à l'Université de Caroline du Nord
  (1942–2017), écrivain de fiction spéculative américain
  (1951–1999), enseignant américain et victime du massacre de Columbine High School
  (1883–1917), récipiendaire de la Victoria Cross de Nouvelle-Zélande
  (1919), évêque américain
 , paléontologue
 William Price Sanders (1833–1863), soldat américain
  (1926–2008), anthropologue spécialisé en archéologie de la Méso-Amérique
  (1841–1896), architecte basé à Nottingham
  (1828–1881), pathologiste écossais
  (1930), caricaturiste politique américain
  (1955–1985), pilote de speedway international australien
  (1936), marin de l'US Navy et Master Chief Petty Officer of the Navy

Voir aussi
 William Saunders